Cassinello ima više značenja:
 Cassinello, Milano
 Cassinello, Pavia